Le qualificazioni del singolare maschile dell'Ordina Open 2007 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Ordina Open  2007 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Michael Berrer (Qualificato)
 Lukáš Dlouhý (ultimo turno)
 Aisam-ul-Haq Qureshi (ultimo turno)
 Rameez Junaid (ultimo turno)

 Antony Dupuis (Qualificato)
 Philipp Petzschner (secondo turno)
 Peter Wessels (Qualificato)
 Dustin Brown (primo turno)

Qualificati 

 Michael Berrer
 Michel Koning

 Peter Wessels
 Antony Dupuis

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Ordina Open 2007